Никола́й Щегло́в:
 Щеглов, Николай — русский писатель-переводчик.
 Щеглов, Николай Михайлович (род. 1960) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы. 
 Щеглов, Николай Николаевич  (1849—?) — российский духовный писатель и педагог.
 Щеглов, Николай Прокофьевич (1793—1831) — российский физик и минералог, профессор.
 Щеглов, Николай Тихонович (1800—1870) — российский педагог, автор учебников по арифметике, физике и другим предметам.